Capture bezeichnet:
 Motion Capture, Technik zur Bewegungserfassung
 Adobe Capture, Konvertierungswerkzeug von Grafik zu PDF
 Capture/Compare-Einheit, Rechnerbaustein
 Capture the Flag, ein Geländespiel

Siehe auch:
 Renault Captur
 Kaptur